Peroschaeta är ett släkte av svampar. Peroschaeta ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peroschaeta